Sistema de Pagamentos em Moeda Local

Música
SML (álbum de Gabriela Rocha)
SML (álbum de Jota Quest)
SML (álbum de Leonardo Gonçalves)
SML (álbum de Marcela Taís)
SML (álbum de Priscilla Alcantara)